Greenwich — bairro de Londres
Greenwich (borough) — um dos 32 boroughs de Londres
Meridiano de Greenwich — que é a referência de longitude
Greenwich Mean Time — fuso horário do meridiano de Greenwich

Estados Unidos da América 
 Greenwich (Connecticut) — localidade
 Greenwich (Ohio) — localidade

Desambiguações de topônimos